Прикаспийский — топонимы в России

 Прикаспийский — посёлок в Наримановском районе Астраханской области, административный центр Прикаспийского сельсовета.
 Прикаспийский (до 1947 г. — Цекерта; ) — исчезнувший посёлок в Лаганском районе Калмыкии.
 «Прикаспийский» — крупный совхоз ,действовавший на территории советской Астраханской области.